Wild Corrida je online video slot igra, proizvođača igara na sreću Expanse Studios.

Tema 
Video slot je tematski urađen tako da predstavlja tradicionalnu špansku koridu, definisanu kroz pet kolona u četiri reda.

Simboli i bonus igre 
Simboli koji se koriste u ovoj igri su; crvena ruža, zlatna truba, španska arena i medalje. 

Bonus igra „Šetajući džoker“ ( Wild simbol bika ) nagrađuje respinovima. Pojavljuje se u petoj koloni. Scatter simbol matadora dodeluje bonus respin kad se pojave tri na kolonama slota. „Podivljali bik“ (eng. Bull Goes Wild) dodeljuje bonus igru. Bonus igra „Divlji bik“ pojavljuje se sa množiocima u rasponu od X1 do X10.

Ostvareni dobitak, opcijom gamble se udvostruči ili gubi, pogađanjem boje sledeće karte ( crna ili crvena karta). Teoretski RTP (eng. Return to player) postavljen je iznad industrijskog standarda i iznosi 96,30%.

Vidi još 
 Expanse Studios

Pogledaj još

Spoljašnji linkovi 
  Zvanični vebsajt

 Igre